Sublimationsdruck steht für:

 Sublimationsdruck (Physik), eine physikalische Größe 
 Sublimationsdruck (Verfahren), ein Druckverfahren